

Personnalités 

 Antoine Flachat (1725-1803), prêtre et homme politique français, député aux États généraux de 1789 ;
 Eugène Flachat (1802-1873), ingénieur français, pionnier des chemins de fer ;
  (mort en 1755), industriel et voyageur français ;
 Stéphane Flachat ou Mony-Flachat (1800-1884), saint-simonien, industriel, député.

Noms dérivés 
 Rue Eugène-Flachat, dans le  arrondissement de Paris, en France.